Hopp, családnév
 Hopp 2011-es amerikai film